Bouwwerk
 Molens Van Sande, watermolen in de Belgische plaats Bambrugge

Personen met de achternaam Van Sande
 Guy Van Sande, Belgisch acteur en politicus
 Hera Van Sande, Belgisch ingenieur architect
 Victor Van Sande, Belgisch arts en politicus
 Vincent Van Sande, Belgisch acteur

Nederlandse of Vlaamse achternaam